

Medaglie

Teste di serie

  Imre Bacskai (Ottavi)
  Myke Ribeiro (Trentaduesimi)
  Andrej Zamkovoj (Quarti di finale)
  Fred Evans (Quarti di finale)
  Maitituersun Qiong (Trentaduesimi)

<li>  Alexis Vastine (Ottavi)
<li>  Mahamed Nurudzinau (Sedicesimi)
<li>  Emil Ahmedov (Trentaduesimi)
<li>  Serik Säpiev (Finalista)
<li>  Ilyas Abbadi (Trentaduesimi)

Tabellone

Collegamenti esterni

 2011